Costante di tempo – la frequenza di risposta di un sistema dinamico lineare, in particolare di un sistema dinamico lineare stazionario
Costante di tempo – in un circuito RC, la misura del tempo di risposta caratteristico del circuito.
Costante di tempo (o tempo di residenza) – in chimica generale, la quantità 1/k, uguale al tempo di dimezzamento diviso 0,6932